Mesquitela (Almeida), een plaats in de Portugese gemeente Almeida
 Mesquitela (Celorico da Beira), een plaats in de Portugese gemeente Celorico da Beira
 Mesquitela (Mangualde), een plaats in de Portugese gemeente Mangualde